Białcz peut désigner :

Toponymie
en Pologne :

 Białcz, village de la voïvodie de Grande-Pologne
 Białcz, village de la voïvodie de Lubusz